Wytches – album degli Inkubus Sukkubus del 1994
 Wytches – serie a fumetti della Image Comics del 2014
 The Wytches – gruppo musicale surf-psych britannico

Pagine correlate 
 Witches
 The Witches